Bearden Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Bearden Township (Arkansas)
 Bearden Township (Oklahoma)